Sezon Ekstraligi białoruskiej rozegrany został na przełomie 2011 i 2012 roku. Był to 20. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Białorusi w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 11 zespołów, w tym jeden łotewski Liepājas Metalurgs. Tytuł mistrzowski wywalczyła drużyna Mietałłurg Żłobin. Było to pierwsze mistrzostwo w historii klubu.

Obrońcą tytułu była drużyna Junost Mińsk, która w finale poprzedniej edycji pokonała HK Nioman Grodno 4:2. Pierwsze mecze sezonu odbyły się 7 września 2011 roku. Rozgrywki sezonu zasadniczego zakończyły się 1 marca 2012 roku. W porównaniu z poprzednim sezonem liczba drużyn uległa zmniejszeniu z 12 do 11. Z ligi wycofały się ukraiński Sokił Kijów oraz białoruski HK Szynnik Bobrujsk.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 7 września 2011 roku. Uczestniczyło w nim 11 drużyn, które rozegrały po 50 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy playoff, w której walczyły o mistrzostwo Białorusi. Pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej zajął zespół Mietałłurg Żłobin.

Tabela

Legenda:       = Awans do fazy play-off

L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Faza play-off

Przypisy

Bibliografia 
 
 Wyniki rundy zasadniczej
 Oficjalna strona Związku Hokejowego Białorusi 
 Oficjalne statystyki ligowe w bazie Pointstrak.com

Hokej na lodzie na Białorusi
2011 w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2011 na Białorusi
2012 na Białorusi